Дейл Карнеґі — американський психолог, педагог та письменник.
 Ендрю Карнеґі — американський підприємець, на початку XX ст. найбагатша людина у світі.

Інше
 Клан Карнегі

Див. також 
 Карнегі

Шотландські прізвища